Visions steht für: 
 Visions, deutsche Musikzeitschrift
 Visions – Die dunkle Gabe, US-amerikanischer Spielfilm von Ariel Vromen (2006)
 Visions (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Kevin Greutert (2015)
 Visions (Sun-Ra-Album), Jazzalbum von Sun Ra und Walt Dickerson (1979)